Mariko – cratere di Venere
 48779 Mariko – asteroide
 Mariko – cantante finlandese
 Mariko – comune del Mali
 Mariko – nome di persona femminile giapponese